Зальм () — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. Длина реки — 64 км. Впадает в Мозель у деревни Клюссерат.

Децим Магн Авсоний упоминает Зальм в своем сочинении о плавании по Мозелю «Мозелла», написанном около 371 года.

Примечания 

Притоки Мозеля
Реки Рейнланд-Пфальца